Il nome Matthew Ryan (o il suo diminutivo Matt Ryan), può essere riferito a:

 Matt Ryan – canottiere australiano
 Matt Ryan – giocatore di football statunitense
 Matt Ryan – hockeista su ghiaccio canadese
 Matt Ryan – attore britannico
 Matt Ryan – cestista statunitense
 Matthew Ryan – cavaliere australiano
 Matthew Ryan – cantante statunitense

 Mathew Ryan – calciatore australiano